Josipdol se poate referi la:

Comuna Josipdol, Karlovac, Croația
Josipdol, Josipdol, sat din comuna Josipdol, Karlovac, Croația
Josipdol, Slovenia, sat din Slovenia